Chlorospleniella — рід грибів. Назва вперше опублікована 1885 року.

Класифікація 
До роду Chlorospleniella відносять 4 види:
 Chlorospleniella collematoides
 Chlorospleniella fennica
 Chlorospleniella gomphiae
 Chlorospleniella intermixta

Примітки

Джерела 
 Karsten, P.A. 1885. Revisio monographica atque synopsis Ascomycetorum in Fennia hucusque detectorum. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 2(6):1-176 - P.141

Роди грибів